Cagayan peut désigner, aux Philippines :
 Au nord de l'île de Luçon :
 La province de Cagayan,
 Le fleuve Cagayan,
 La région de la Vallée de Cagayan,
 Sur l'île de Mindanao :
 La ville de Cagayán de Oro.

Homonymie de toponyme